Нахуа:
  — вариант названия народа науа.
 Нахуа — одно из названий, используемых по отношению к языку .